Cantiga de ninar

Música
Acalantos (álbum) - obra de 1977 de Jane Duboc
Acalanto - faixa do disco Xuxa e Seus Amigos

Desambiguação